Pallada (Atena) – w mitologii greckiej przydomek bogini Ateny
 Pallada (Pallas) – w mitologii greckiej nimfa, córka Trytona, towarzyszka zabaw bogini Ateny

Zobacz też 
 pallad – pierwiastek chemiczny z grupy metali
 Pałłada – nazwa rosyjskich okrętów i statków